Гачаг:

 Гачаг — название разбойников, бандитов в Азербайджане.
 Гачаг Керем (1860—1909) — азербайджанский гачаг, народный герой Азербайджана.
 Гачаг Наби — художественный фильм режиссёров А. Махмудова и Г. Турабова.